Die Myanmar National League 2, allgemein als MNL-2 bezeichnet, ist die zweite Fußballliga in Myanmar. Die ersten beiden Vereine werden am Ende der Saison in die Myanmar National League aufsteigen. Einen Absteiger gibt es nicht.

Teilnehmende Vereine seit 2013

Meisterhistorie

Beste Torjäger seit 2016

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußballwettbewerb in Myanmar